

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Różopole – część miasta Warszawa, w dzielnicy Białołęka
 Różopole – część wsi Półwiosek Lubstowski w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Różopole – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn